

Geografia
 Contea di Travis – contea dello Stato del Texas, negli Stati Uniti
 Lago Travis – lago artificiale degli Stati Uniti d'America

Musica
 Travis – gruppo rock scozzese

Onomastica
 Travis – nome proprio di persona inglese maschile

Personaggi immaginari
 Lee Travis – personaggio dei fumetti DC Comics
 Lorelei Travis – personaggio dei fumetti Marvel Comics
 Travis Touchdown – personaggio della serie di videogiochi No More Heroes

Persone
 June Travis (1914-2008) – attrice cinematografica statunitense
 Merle Travis (1917-1983) – chitarrista e cantante statunitense
 Nancy Travis (1961) – attrice statunitense
 Pete Travis (...) – regista e sceneggiatore inglese
 Randy Travis (1959) – cantautore e attore statunitense
 Reid Travis (1995) – cestista statunitense
 Romeo Travis (1984) – cestista statunitense naturalizzato macedone
 Scott Travis (1961) – batterista heavy metal statunitense
 Stacey Travis (1966) – attrice statunitense
 William Barret Travis (1809-1836) – militare e avvocato statunitense

Altro 
 Travis – scimpanzé protagonista di un fatto di cronaca